Okręty US Navy o nazwie USS "Monadnock", pochodzącej od góry Mount Monadnock:
Pierwszy "Monadnock" (1864) był dwuwieżowym moniterem. Wszedł do służby 4 października 1864 i był jedyną jednostką swojego typu która brała udział w działaniach wojny secesyjnej. Po wojnie przepłynął na Pacyfik i został wycofany ze służby 30 czerwca 1866.
Drugi "Monadnock" (BM-3) był monitorem typu Amphrite. Wszedł do służby w 1883, brał udział w działaniach wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Bronił amerykańskich interesów w rejonie Azji do momentu wycofania ze służby po raz ostatni 24 marca 1919.
Trzeci "Monadnock" (ACM-10) został zwodowany jako "Cavalier" w 1938. Nabyty przez US Navy. Otrzymał trzy battle star za służbę w czasie II wojny światowej. Sprzedany w 1949.
Czwarty "Monadnock" (ACM-14) był stawiaczem min. Został nabyty przez US Navy w marcu 1951, umieszczony w rezerwie i usunięty z listy okrętów w lipcu 1960.

Monadnock